Le tournoi Carol Weymuller Open 2013 est l'édition 2013 du tournoi Carol Weymuller Open qui se déroule du 3 au 6 octobre 2013 à New York. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Gold 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes. 

La championne du monde et   mondiale Nicol David l'emporte en finale face à Camille Serme sans concéder le moindre jeu durant tout le tournoi.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open
 Saison 2013 de la WSA

Liens externes 

Carol Weymuller Open
Sport aux États-Unis en octobre 2013
Sport à New York en 2013
Squash en 2013